Энглерт (Englert) — фамилия. 

Известные носители:

 Энглерт, Винфрид (1860—†) —  немецкий богослов, профессор боннского университета.
 Энглерт, Мацей (род. 1946) — польский театральный режиссёр и актёр.
 Энглерт, Сабине (род. 1981) — немецкая гандболистка, вратарь датского клуба «Мидтьюлланн» и сборной Германии.
 Энглерт, Себастьян (1888—1969) — немецкий миссионер и исследователь.
 Энглерт, Элис (род. 1994) — австралийская актриса.
 Энглерт, Ян (род. 1943) — польский актёр, театральный режиссёр и педагог.

См. также

Примечания